«Дедушка моей мечты» — гротесковая семейная комедия Александра Стриженова, снятая в 2014 году. Премьера фильма в России состоялась 16 июля 2015 года. Фильм создан по мотивам рассказа Леонида Якубовича «Дедушка».

Сюжет 
Михаил Белкин — сын выдающегося советского авиаконструктора и сам авиаконструктор, но посредственный. Он живёт с женой Машей — детским врачом — в доставшемся от отца двухэтажном особняке в центре Москвы.

После дружеского застолья в доме Белкиных появляется незнакомый старик. Кто он и откуда, старик объяснить не может, так как не способен говорить членораздельно. А хозяева не решаются старика выгнать.

Затем выясняется, что когда старик ест манную кашу, в жизни Белкиных происходят неожиданные события, улучшающие их благосостояние.

В ролях 
 Николай Добрынин — Михаил Белкин / победитель «Поля чудес» по телевизору
 Екатерина Стриженова — Маша Белкина
 Леонид Якубович — дедушка / ведущий «Поля чудес» по телевизору
 Анна Ардова — Туся, соседка Белкиных
 Иван Кокорин — участковый
 Виталий Хаев — майор ФСБ
 Даулет Абдыгапаров — водитель лимузина
 Александр Добровинский — Фишман, риэлтор

Награды 
 Фестиваль «Улыбнись, Россия!», 2014 — Главный приз «За самый добрый, самый веселый и самый мудрый фильм».
 Фестиваль «Улыбнись, Россия!», 2014 — Приз за лучшую мужскую роль (Леонид Якубович).

Факты 
 Леонид Якубович, снявшийся в одной из центральных ролей, является также соавтором сценария и одним из продюсеров фильма.
 В эпизодах фильма появляются дети Леонида Якубовича.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Фильмы на русском языке
Кинокомедии 2014 года
Кинокомедии России
Семейные фильмы
Семейные фильмы России
Экранизации рассказов
Леонид Якубович
Фильмы России 2014 года